Carmen Castro González es una catedrática del Área de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

Biografía 
Se licenció en Ciencias Biológicas (1992) con Grado "Fisiología Animal II" (1994) por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en en Ciencias Biológicas (Bioquímica y Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid (España) en 1998con la defensa de la tesis "Bases moleculares de la formación y de la regulación por voltaje de los canales intercelulares un estudio funcional de las mutaciones de la conexina-32 asociadas a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth". Desde 2021 es catedrática del Área de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, donde forma parte del Departamento Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública.  

Entre sus principales líneas de investigación destaca el estudio los mecanismos a nivel celular y las moléculas que están implicadas en la regeneración de lesiones cerebrales. Es coordinadora de una investigación conjunta entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla que analiza los efectos una nueva molécula que actúa como regeneradora neuronal, mejorando la memoria y el aprendizaje.

Cuenta con más de 45 artículos publicados y más de 1400 citas.

Es miembro del Consejo Social del Cádiz Club de Fútbol desde 2021.

Premios y reconocimientos 

 2016 Premio Iberoamericano de Investigación Científica Cortes de Cádiz.

Referencias 

Profesores de la Universidad de Cádiz